Юрий Яковлевич Мацко (род. 1947) — советский и российский художник-живописец, мастер пейзажа, портрета и исторической картины, педагог.
Окончил живописный факультет Всероссийской Академии Художеств (в наст. вр. Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина) в 1972 году, ученик Орешникова В. М.

Участвовал во всесоюзных, российских, республиканских и региональных выставках России и за рубежом. Произведения художника находятся в музеях России, ближнего и дальнего зарубежья, а также в частных коллекциях и собраниях США, Великобритании, Франции, Австралии, Германии и в других странах.

Примечания 

Художники СССР